Jeziórko peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Jeziórko, village de la voïvodie de Mazovie
 Jeziórko, village de la voïvodie de Poméranie